Bam-Bam – personaggio della serie televisiva animata Gli antenati
 Bam Bam Bigelow – wrestler statunitense (1961-2007)
 BamBam – cantante thailandese
 Bam Bam – singolo di Sister Nancy del 1982
 Bam Bam – singolo di Camila Cabello in collaborazione con Ed Sheeran del 2022